Okręty US Navy o nazwie USS "Iwo Jima", pochodzącej od bitwy o wyspę Iwo Jima, która odbyła się w czasie II wojny światowej:

 Pierwszy "Iwo Jima" (CV-46) miał być lotniskowcem typu Ticonderoga, ale jego budowa została przerwana w sierpniu 1945.

 Drugi "Iwo Jima" (LPH-2) był pierwszym śmigłowcowcem desantowym, który został specjalnie zaprojektowany do tego celu dla US Navy, a nie przebudowany z innego typu okrętu. Był okrętem prototypowym dla okrętów typu Iwo Jima i służył w latach 1961 - 1993.

 Trzeci "Iwo Jima" (LHD-7) był okrętem desantowym typu Wasp. Został przyjęty do służby w 2001.

Iwo Jima